Международный теннисный турнир в Страсбурге 2013 — это 27-й розыгрыш ежегодного профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В этом году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили на кортах Centre Sportif de Hautepierre в Страсбурге с 18 по 25 мая 2013 года.

Первой ракеткой турнира в одиночном разряде стала Марион Бартоли (тогдашняя 14-я ракетка мира).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Ализе Корне выигрывает 1-й титул в сезоне и 3-й за карьеру в туре ассоциации.
 Луция Градецкая уступает все свои шесть финалов соревнований тура ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Кимико Датэ-Крумм выигрывает 3-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Шанель Схеперс с 3-й попытки побеждает в финале соревнования тура ассоциации.

См. также 
 Международный теннисный турнир в Страсбурге

 WTA Тур 2013

 Международная серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

Франция
Спорт во Франции в 2013 году
Май 2013 года
2013